Всеволод Смирнов:
 Смирнов, Всеволод Васильевич (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Всеволод Петрович (1922—1996) — советский и российский архитектор, реставратор, художник.